В 1721 году в науке и технике произошло несколько значимых событий.

Медицина 
 Эфир получил распространение как болеутоляющее.
 В Лондоне леди Мэри Уортли Монтегю ввела турецкий метод прививки против оспы — вариоляции.
 В Лондоне  основал больницу Гая, чтобы лечить «неизлечимых», выписанных из больницы святого Томаса.

Технологии 
  из Лондона получил свой первый патент на ручной пожарный насос.

Скончались 
 11 сентября — Рудольф Якоб Камерариус, немецкий врач и ботаник (род. в 1665)

См. также

Примечания